Menü steht für:
 Menü (Computer), Menüführung in einem Computerprogramm

Esskultur:
 Gedeck (Esskultur), Kombination aus Mahlzeiten mit Getränken
 Menü (Speisenfolge), geplante Reihe von Speisen und Gerichten

Siehe auch:
 The Menu, US-amerikanischer Spielfilm von Mark Mylod (2022)